Hans Cornelisse (1952), Nederlands burgemeester
 Henk Cornelisse (1940), Nederlands wielrenner
 Jan Cornelisse (1918-2000), Nederlands burgemeester
 Michel Cornelisse (1965), Nederlands wielrenner en wielerploegleider
 Mitchell Cornelisse (1996), Nederlands wielrenner
 Paulien Cornelisse (1976), Nederlands schrijfster, cabaretière, columniste en televisiepresentator.
 Tim Cornelisse (1978), Nederlands voetballer en voetbalcoach
 Yuri Cornelisse (1975), Nederlands voetballer

Zie ook 
 Cornelissen (doorverwijspagina)